Николай Васильевич Калуцкий (1919—2002) — советский офицер-артиллерист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (10.04.1945). Полковник Советской Армии.

Биография 

Николай Калуцкий родился 19 февраля 1919 года на хуторе Пролетарский (ныне — Кореновский район Краснодарского края). Всё его детство прошло в кумыкском селе Кака-Шура Карабудахкентского района Дагестанской АССР, где его отец работал ветеринарным врачом. Благодаря этому Николай Васильевич в совершенстве владел кумыкским языком.

После окончания Орджоникидзевского железнодорожного техникума работал инструктором производственного обучения в школе фабрично-заводского ученичества на станции Дербент. 

В октябре 1939 года был призван на службу в пограничные войска НКВД СССР, служил в Средней Азии. В начале Великой Отечественной войны был направлен в Ново-Петергофское военно-политическое училище войск НКВД, однако уже в августе 1941 года Калуцкий был направлен на фронт. Участвовал в битве за Ленинград, в том числе в Ленинградской стратегической оборонительной операции в составе сводного полка курсантов, который ценой больших жертв приостановил немецкое наступление и удерживал занимаемые рубежи несколько недель. С октября 1941 года воевал политруком миномётного батальона на Ораниенбаумском плацдарме. С 1942 года командовал артиллерийской батареей, участвовал в прорыве блокады и окончательном её снятии, освобождении Псковской области и Прибалтики. К январю 1945 года капитан Николай Калуцкий командовал батареей 1229-го гаубичного артиллерийского полка 58-й тяжёлой гаубичной артиллерийской бригады 18-й артиллерийской дивизии 3-го артиллерийского корпуса прорыва 65-й армии 2-го Белорусского фронта. 

Отличился во время освобождения Польши в ходе Висло-Одерской наступательной операции. 16 января 1945 года в бою батарея Калуцкого уничтожила несколько танков противника, отбив его контратаку. 28 января батарея вместе со стрелковым батальоном успешно переправилась через Вислу и захватила плацдарм на её западном берегу. К исходу того же дня оба подразделения понесли большие потери в боях за удержание плацдарма — в них осталось всего 15 бойцов, каждый из которых был ранен. Когда из строя выбыл командир батальона, Калуцкий заменил его собой, продолжая держать оборону. В тех боях он два раза был вынужден вызвать огонь на себя. Во время второго такого вызова он получил тяжёлые ранения, был сочтён погибшим и уложен в братскую могилу. Старшина батареи, пришедший проститься с Калуцким, обнаружил, что тот жив, и отправил его в госпиталь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм» капитан Николай Калуцкий был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3119.

В дальнейшем Калуцкий участвовал в штурме Гдыни и Данцига, боях за Берлин. Участник Парада Победы 1945 и 1995 годов. 

После окончания войны он продолжал службу в Советской Армии. В 1956 году Калуцкий окончил Военно-политическую академию. В июле 1957 года в звании полковника он был уволен в запас. Проживал в Москве, работал сначала в КЭЧ МО СССР, затем начальником отдела кадров в НИИ среднего машиностроения. Также активно участвовал в военно-патриотической работе среди молодёжи по линии ДОСААФ, состоял в руководящих органах Советского комитета ветеранов войны. Умер 28 апреля 2002 года, похоронен на Преображенском кладбище Москвы.

Награды 
 Герой Советского Союза (10.04.1945)
 Орден Ленина (10.04.1945) 
 Два ордена Отечественной войны 1-й степени (27.11.1945, 11.03.1985)
 Орден Отечественной войны 2-й степени (27.04.1944)
 Два ордена Красной Звезды (30.11.1943, 5.11.1954)
 Медаль «За боевые заслуги» (15.11.1950)
 Ряд медалей
 Почётный гражданин Дербента

Сочинения Н. В. Калуцкого 
 Заветные зори. — М., 1972.
 Память сердца. — 1975.
 Огонь — на себя! — М., 1981.
 Автограф Победы. — 1987.
 Курсанты. — 1997.
 Слово о солдатах Великой Отечественной. — 2000.
 Бой батареи с танками. // Военно-исторический журнал. — 1975. — № 2. — С.49-53.
 Бой стрелкового батальона за захват и удержание плацдарма на Висле. // Военно-исторический журнал. — 1977. — № 1. — С.66-71.
 Разведка противника (август 1941 г.) // Военно-исторический журнал. — 1979. — № 1. — С.46-50.
 В лесах под Берлином. // Военно-исторический журнал. — 1979. — № 5. — С.50-52.
 Разведка боем усиленной стрелковой ротой в районе Перелесья. // Военно-исторический журнал. — 1980. — № 5. — С.50-53.
 Неизвестная страница войны. // Военно-исторический журнал. — 1985. — № 12. — С.49-54.
 Артиллеристы на плацдарме. // Военно-исторический журнал. — 1987. — № 3. — С.57-61.
 Московская битва. // Военно-исторический журнал. — 1990. — № 4. — С.19-28.
 Неизвестные страницы войны. // «Военно-исторический архив». — 2001. — № 5. — С.82—98.

Память 
Именем Николая Калуцкого названы улицы в городе Кореновск Краснодарского края, пригороднем посёлке Бамматбекюрт города Хасавюрт Республики Дагестан, селе Параул Карабудахкентского района той же республики.

Примечания

Литература 
 
 Герои Отечества. — Москва, 2004.

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Выпускники Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Похороненные на Преображенском кладбище